Gordana je žensko osebno ime.

Izvor imena 
Ime Gordana je ženska različica imena Gordan ali pa skrajšana oblika iz imena Gordijana. To ime pa razlagajo iz grškega imena Gordianós v pomenu besede »gordijski«, to je iz mesta Gordion v Frigiji.

Različice imena 
Gordanka, Gordica, Goga

Pogostost imena 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število ženskih oseb z imenom Gordana: 1.748. Med vsemi ženskimi imeni pa je ime Gordana po pogostosti uporabe uvrščeno na 138. mesto.

Osebni praznik 
V koledarju je ime Gordana skupaj z Gordanom; god praznuje 10. maja.

Zanimivost 
Mesto Gordion je iz zgodovine znano po gordijskem vozlu, ki ga je legendi Aleksander Veliki razrešil tako, da ga je presekal z mečem.

Glej tudi 
seznam osebnih imen na G
seznam najpogostejših imen v Sloveniji

Viri 

Ženska osebna imena

hr:Gordan